Валидность может означать:

 Валидность
 Валидное название

См. также 
 Инвалидность